38-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел с 21 по 27 ноября 2005 года в Мельбурне. В рамках данного первенства было разыграно 14 комплектов наград. В соревнованиях приняло участие 298 спортсменов из 54 стран. Австралия во второй раз принимала у себя чемпионат мира. В 1994 году соревнования проходили в Брисбене. 

По итогам первенства обладателем первого места в командном зачёте стала сборная США. Спортсмены этой страны завоевали 4 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивный объект

Ссылки 
 fig-gymnastics.com 

2005
Ноябрь 2005 года
Спорт в Австралии в 2005 году
2005 год в спортивной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Мельбурне